I'm Free puede referirse a:

 I'm Free, canción de la banda The Rolling Stones de 1965, versión de The Soup Dragons de 1989.
 I'm Free, canción de la banda The Who de 1969.